Okręty US Navy o nazwie USS "Repose":
 Pierwszy USS "Relief" był statkiem szpitalnym. W służbie w latach 1902-1910. Sprzedany w 1919. Przemianowany na "Repose " w 1918. 
 Drugi USS "Repose" (AH-16) był statkiem szpitalnym. W służbie od maja 1945 do stycznia 1950. Później od października 1950 do grudnia 1954. Następnie od października 1965 do maja 1970.

Repose